Il doppio  del Virginia National Bank Men's Pro Championship 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström hanno battuto in finale Dominic Inglot e Rylan Rizza 6–4, 3–6, [11–9].

Teste di serie 

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (primo turno)
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (semifinali)

 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (campioni) 
 Ilija Bozoljac /  Nicholas Monroe (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Virginia National Bank Men's Pro Championship 2009